Pierre Jeannin ist der Name folgender Personen:

* Pierre Jeannin (Staatsmann) (Président Jeannin; um 1540–1622/1623), französischer Staatsmann, Diplomat und Schriftsteller 
 Pierre Jeannin (Historiker) (1924–2004), französischer Historiker